La famille Cœurderoy (alias, de Coeurderoy, Cœur de Roy) est une famille française de noblesse de robe originaire de Bourgogne.

Elle a compté, au cours des XVII et XVIIIe siècle, un trésorier de France au bureau des finances de Dijon, quatre conseillers au Parlement, présidents aux requêtes du Palais, deux maitres des comptes, un correcteur, un premier président à Nancy et plusieurs militaires.

Armoiries 
La famille Cœur-de-Roy porte d'azur à un cœur couronné d'or accosté de deux palmes du même.

Avant cette version définitive le cœur couronné était accosté de lys. En mars 1626, suite à un procès d’armoiries intenté par les moines de l’abbaye royale de Moutiers-Saint-Jean à l'encontre d'un membre de la famille Cœur-de-Roy, elles furent supprimées et recouvertes par les palmes actuelles.

Alliances 
Les principales alliances de la famille Cœur-de-Roy sont Vaussin, Villers-la-Faye, Henry, Mailly, Reuillon de Brain, Pillot de Fougerette, Languet...

Demeures 

 Hôtel Cœurderoy à Dijon
 Jardins Cœur-de-Roy à Moutiers-Saint-Jean

Personnalités 
 Jean Cœurderoy, président aux requêtes du palais du parlement de Bourgogne, 1627-1709
 Michel-Joseph de Cœurderoy, Marquis d'Aulnois, Premier président de la cour souveraine de Nancy (1767)

Notes et références

Articles connexes 
 Armorial des familles de Bourgogne

Famille noble de Bourgogne
Blason à uniformiser